Ganda peut désigner :
 Ganda-Sundi, une localité de République démocratique du Congo
 les Ganda (ou Baganda), un peuple d'Ouganda
 le ganda, leur langue
 Oumarou Ganda (1935-1981), acteur et réalisateur nigérien